Sant’Antonio heißen:
 diverse italienische Heilige, siehe heiliger Antonius
 zahlreiche Kirchen der Heiligen, siehe Antoniuskirche

Orte in der Schweiz:
 Sant’Antonio TI, Gemeinde im Bezirk Bellinzona, Kanton Tessin
 Sant’Antonio GR, Dorf in der Gemeinde Poschiavo, Kanton Graubünden

Gemeinden in Italien:
 Sant’Antonio di Gallura, Provinz Sassari, Region Sardinien
Weiteres:
 Motta di Sant’Antonio, Venedig

Siehe auch:
 Sant’Antonio Abate
 Sant’Antonino
 St. Antönien im Kanton Graubünden 
 San Antonio (Begriffsklärung)
 Santo Antonio